Alex Delvecchio (1931-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Joseph Delvecchio (1885-1971), footballeur français.
 Gennaro Delvecchio (1978-), footballeur italien.
 Marco Delvecchio (1973-), footballeur italien.

Autres 
  est aussi le titre d'une série télévisée américaine (1976-1977)